Le terme Kânitawigamitek est d'origine améridienne, de la nation algonquine. Il peut se référer à:

Toponymes

Rivière Kânitawigamitek (Val-d'Or), un affluent de la rivière des Outaouais, coulant dans Val-d’Or, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Kânitawigamitek (Nord-du-Québec), un affluent de la rivière Bigniba, coulant dans la municipalité Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans la région administrative Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Lac Kânitawigamitek, un lac dans Val-d’Or, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.